

Biografia 
Nata nel 1980 a Pittsburgh, (Pennsylvania), con il nome di Kathryn Sue Johnston, possedeva ascendenze italiane, irlandesi e scozzesi. Nel 1998 si è diplomata alla Frazier High School di Pittsburgh e nel 2003 si è laureata all'Università di Pittsburgh in letteratura inglese.

Nel 2007 si trasferisce a Los Angeles e intraprende la carriera di attrice pornografica con il nome di Hunter Bryce in onore del suo autore preferito Hunter S. Thompson. In quattro anni di carriera, è apparsa in ottantuno film pornografici.

Il 12 aprile 2011 viene trovata morta nella propria abitazione per complicazioni dovute ad alcolismo.

Filmografia 
Big Titty Moms 3 (2008)
Cheating Wives Tales 10 (2008)
Fallen (2008)
Footman (2008)
Fresh Meat 25 (2008)
In Your Face (2008)
Layover (2008)
MILF Date 1 (2008)
MILF Lessons 18 (2008)
MILF Soup 6 (2008)
MILF Worship 6 (2008)
Mini Van Moms 11 (2008)
Monster Tits 2 (2008)
My Girlfriend Squirts 10 (2008)
Soccer MILFs 2 (2008)
2 Chicks Same Time 5 (2009)
Backroom MILF 2 (2009)
Big Boob Orgy 2 (2009)
Big Breast Nurses 2 (2009)
Big Mommy Boobs 3 (2009)
Bossy MILFs 1 (2009)
Busty Solos 2 (2009)
CFNM Secret 1 (2009)
Country Club Cougars (2009)
Dirty 30's 8 (2009)
Double D Housewives 2 (2009)
Hot Chicks Perfect Tits 3 (2009)
Masters of Reality Porn 4 (2009)
Masturbation Nation 5 (2009)
MILF Hunter 9 (2009)
Mommy Blows Best 3 (2009)
Mommy Got Boobs 5 (2009)
Mr. Big Dicks Hot Chicks 5 (2009)
My MILF Boss 3 (2009)
My Wife's Hot Friend 3 (2009)
Rack It Up 4 (2009)
Seasoned Players Meets Asseaters Unanimous (2009)
Smokin' Hot Gazongas 1 (2009)
Squirt Science (2009)
Squirt-A-Holics 5 (2009)
Storm Squirters 7 (2009)
Stormtroopers 1 (2009)
Sweet Sin (2009)
Team Squirt 11 (2009)
Whack Jobs 5 (2009)
2 Chicks Same Time 8 (2010)
CFNM Secret 3 (2010)
Fucked Up Handjobs 7 (2010)
Hit Me With Your Best Squirt 2 (2010)
Jerk Off Instructions 17: Smoking (2010)
Lesbian Truth or Dare 2 (2010)
MILF and Honey 13 (2010)
MILF Blown 2 (2010)
MILF Memoirs (2010)
Nerdsworld (2010)
Throat Fucks 2 (2010)
Big Tit Cream Pie 12 (2011)
Gazongas 3 (2011)
Housewife 1 on 1 19 (2011)
Mommy Knockers (2011)
Squirtatious (2011)
Squirting With The Stars 4 (2011)
Suburban Moms 2 (2011)

Note

Collegamenti esterni 
 

Italoamericani